Oroszország
Novoszjolovo – település a Kalinyingrádi területen
Novoszjolovo – település a Krasznojarszki határterületen, a Novoszjolovói járás székhelye
Novoszjolovo – település a Novoszibirszki területen
Novoszjolovo – település a Tomszki területen